Back in Time (Huey Lewis & the News)
 Back in Time (Judith Hill), muziekalbum
 Back in Time (Pitbull)